Kisarazu (stad), een centraal gelegen stad in de Japanse prefectuur Chiba
Kisarazu (prefectuur), een voormalige Japanse prefectuur, opgericht in 1871 en in 1873 met de prefectuur Inba samengegaan tot de prefectuur Chiba